

События 
 Консулы: Гней Домиций Кальвин (плебей) и Марк Валерий Мессала Руф (патриций); проконсул: Аппий Клавдий Пульхр (в Киликии); преторы: Гай Клавдий Марцелл, Луций Эмилий Лепид Павел и Фонтей; пропреторы: Гай Косконий (в Македонии) и Квинт Минуций Терм (в Азии); курульный эдил: Марк Эмилий Лепид; плебейские эдилы: Квинт Петилий, Луций Фабий и Марк Фавоний; народные трибуны: Гай Луцилий Гирр, Марк Целий Винициан и Публий Лициний Красс Юниан; квесторы: Марк Юний Брут (в Киликии), Сальвий (в Остии) и Сегулий Лабеон; проквестор: Гай Скрибоний Курион (в Азии); монетный триумвир: Марк Валерий Мессала.
 Соискатели консульства на 52 год до н. э. Квинт Цецилий Метелл Пий Сципион, Публий Плавтий Гипсей и Гутта.
 Царь Ород II вторгается в Армению, а оборону Месопотамии поручает полководцу Сурене.
 9 мая — Битва при Каррах. Полный разгром римлян. Гибель Красса и его сына Публия. Пропретор Кассий спас римлян от окончательного разгрома.
 Март — Общегалльское собрание, на которое явились все племена, кроме сенонов, карнутов и треверов. Сеноны и карнуты вскоре запросили мира. Треверы разбиты Лабиеном и покорились Риму. Переправа Цезаря через Рейн и победа над эбуронами. Амбиорикс бежал. Цезарь устроил лагерь в Адуатуке, центре эбуронов, и стал опустошать их землю. Осень — Цезарь созвал совещание в Дурокорторуме в стране ремов, на котором Аккон, вождь сенонов, обвинён в измене и запорот кнутами до смерти. Зима — Цезарь в Цизальпийской Галлии.

Хань и Хунну:
 Хуханье и Чжичжи направляют в Китай посольства.

Скончались 
 9/10 мая — Марк Лициний Красс, один из богатейших людей своего времени, победитель Спартака.
 9/10 мая — Публий Лициний Красс, древнеримский полководец, сын предыдущего. Погиб в битве при Каррах.

См. также

Примечания